L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 9 au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabine Appelmans et Miriam Oremans.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
France
Tennis en France en 1998
Tennis en février 1998